Франко Андрій Дмитрович ( 1965) — канд. істор. наук, мол. наук. спів. Інституту Івана Франка НАН України, правнук брата Івана Франка — Онуфрія.
 Франко Андрій Іванович (1887—1913) — старший син Івана Франка

Сторінки зі списками однофамільців-тезок